Ел Естрањо има више значења:

 Ел Естрањо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Естрањо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику